Der Skilanglauf-Balkan-Cup 2017 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die zum Unterbau des Skilanglauf-Weltcups 2016/17 gehörte. Sie begann am 7. Januar 2017 im türkischen Gerede und endete am 25. März 2017 in Bansko.  Die Gesamtwertung bei den Männern gewann Wesselin Zinsow, der neun der insgesamt 14 Rennen gewann. Bei den Frauen wurde Vedrana Malec in der Gesamtwertung Erste.

Männer

Resultate

Gesamtwertung Männer

Frauen

Resultate

Gesamtwertung Frauen

Weblinks 

Balkan Cup Herren

Balkan Cup Damen

2017
BalkanCup